Dohm kan syfta på:

 Christian Wilhelm von Dohm (1751–1820, en tysk diplomat och historiker
 Ernst Dohm (1819–1883), en tysk författare